Madeira (portugalski: drvo) može značiti:

 Madeira (autonomna regija), (službeno: Autonomna regija Madeira, portugalski: Região Autónoma da Madeira) je otočje i autonomna portugalska regija u Atlantskom oceanu
 Madeira (otok), portugalski otok
 Madeira (rijeka), rijeka u Južnoj Americi, pritoka Amazone

Gradovi:
 Madeira, Ohio, SAD
 Madeira Beach, Florida, SAD

Prehrana
 Madeira (vino), vino s otočja Madeira
 Madeira (kolač), strai engleski kolač
 Madeira (umak), radi se s istoimenim vinom